Norra Filotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736866-173894), sjö i Bodens kommun, 
Norra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736880-173870), sjö i Bodens kommun,

Se även
Filotjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn